CRG, sigle composé des trois lettres C, R et G, peut faire référence à :
 Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique ;
 Cercle royal Gaulois artistique et littéraire.

CRG est un code qui peut faire référence à :
 , à Jacksonville, selon la liste des codes AITA des aéroports/C ;
 Cargoitalia, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code IATA des aéroports